Missori peut désigner :
 Giuseppe Missori (1829-1911) : un patriote italien
 Giuseppe Missori : un destroyer (puis, plus tard, un torpilleur) italien, de la classe Rosolino Pilo, lancé en 1915 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Missori : une station du métro de Milan